Тазрак () — топоним в Средней Азии персидского происхождения.

 Тазрак — деревня на севере Афганистана, входит в состав провинции Балх.
 Тазрак — деревня в Иране, в сельском округе Бейхак, район Шештомад, шахрестан Себзевар, провинция Хорасан-Резави.